Placa trata-se de uma elevação de consistência fibrosa, bem circunscrita, que pode se estender por vários centímetros, podendo ser resultante de um aglomerado de pápula, denominadas então de placa papulosa, como podem ocorrer nas leucoplasias, queratoses irritativas, líquen plano, e na sífilis secundária.

Bibliografia
Estomatologia, Gilberto Marcucci; Guanabara Koogan, 2005;

Estomatologia